Саламбо: 

 «Саламбо́» — исторический роман Гюстава Флобера (1862). Им инспирированы:
 «Сала́мбо» — неоконченная опера Модеста Мусоргского (1863—1866).
 «Саламбо» — опера Эрнеста Рейера (1890).
 «Сала́мбо» — балет Андрея Арендса в постановке Александра Горского (Большой театр, 1910).

См. также 
 «Саламмбо» — компьютерная игра 2003 года.